Cenocorixa är ett släkte av insekter. Cenocorixa ingår i familjen buksimmare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Buksimmare
Cenocorixa